Wiśniewska oder Wisniewska ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Wiśniewska (* 1942), polnische Schauspielerin
 Helena Wiśniewska (* 1999), polnische Kanutin
 Jadwiga Wiśniewska (* 1963), polnische Politikerin
 Joanna Wiśniewska (* 1972), polnische Diskuswerferin
 Karina Wisniewska (* 1966), polnisch-schweizerische Pianistin und Malerin
 Anne Velghe-Wisniewska (* 1941), belgische Illustratorin und Autorin, siehe Anne Velghe